Creemore ist

 ein Ort in Ontario, siehe Creemore (Ontario)
 eine nach ihm benannte Kleinbrauerei, siehe Creemore Springs